Браничево може да се отнася за:

 Браничево, средновековен български град;
 Браничевска област, историческа област на територията на Източна Сърбия, съставна част от т.нар. северозападни български земи;
 Браничевски окръг, административна единица в Сърбия;
 Браничево, село в Сърбия;
 Браничево, село в България;